Национальный марш Перу () — государственный гимн Перу. Был написан в 1821 в ходе конкурса на создание государственного гимна, объявленного Хосе де Сан-Мартином, и 15 апреля 1822 официально утверждён. В 1869 году в текст гимна были внесены незначительные изменения, в 1913 статус гимна был официально узаконен.

Гимн текст на испанском

Ссылки 

 Гимн на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Перу
Перу
Песни на испанском языке
Песни Перу
Появились в 1821 году
Песни 1821 года